

Carriera

Club 
Il 1º luglio 2014 firma un contratto biennale con gli albanesi del .

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale macedone